Чужие деньги — многозначный термин.

 Чужие деньги (фр. L'Argent Des Autres) — французский кинофильм, экранизация произведения Нэнси Маркхэйма; 2 премии «Сезар».
 Чужие деньги (англ. Other People's Money) — американская комедия 1991 года.